Přemysl I. Nošák () (13. února 1334 Těšín – 23. května 1410 Těšín) byl těšínský kníže a vikář Svaté říše římské (1383–1400).

Životopis 
Přemysl pocházel z dynastie slezských Piastovců, jeho otcem byl Kazimír I. Těšínský a matkou Eufemie Mazovská. Byl diplomatem ve službách císaře a českého krále Karla IV., v. 70. a 80. letech 14. století vykonal cesty do Francie, kde bránil Karlovy postoje v církevním rozkolu, a do Anglie, kde pro změnu projednával podmínky sňatku české princezny Anny Lucemburské s anglickým králem Richardem II. Za vlády českého krále Václava IV. se stal dvorským sudím. V roce 1383 se stal vikářem Svaté říše římské a přesídlil do Frankfurtu nad Mohanem.

Za své vlády získal zpět Osvětimsko, dále pak Stínavsko a polovinu Hlohovského a Bytomského knížectví. Mimo to obdržel i lenní biskupské panství Místek. Naopak v roce 1361 prodal Severské knížectví Boleslavovi II. Malému. Svůj přídomek Nošák (polsky Noszak) získal díky své nemoci – dně, kvůli které musel být nošen v křesle. Pohřben je v bývalém dominikánském klášteře v kostele sv. Maří Magdalény v Těšíně.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 

 Vévoda těšínský Přemysl

Slezští Piastovci
Těšínská knížata
Pohřbení v kostele sv. Máří Magdalény v Těšíně
Narození ve 14. století
Úmrtí 23. května
Úmrtí v roce 1410
Muži
Narození v Těšíně
Úmrtí v Těšíně